Casa dels Canonges (Alcarràs), conjunt d'edificis de Montagut, al municipi d'Alcarràs (Segrià) 
 Casa dels Canonges (Cassà de la Selva), obra del municipi de Cassà de la Selva (Gironès) 
 Casa dels Canonges (Tarragona), obra historicista al nucli antic de la ciutat de Tarragona
 Antiga Casa dels Canonges de Santa Anna, obra barroca de Barcelona
 Afer de la Casa dels Canonges, anècdota protagonitzada pel president de la Generalitat Lluís Companys amb la seva amant Carme Ballester
 Casa dels canonges o Casa Guillem (Guissona), obra de Guissona (Segarra) 
 Casa del Canonge Corbella, edifici a la plaça Canonge Corbella de Vallfogona de Riucorb